Hallands Vandrarsällskap är känt för sitt årliga arrangemang Laxmarschen, som sista helgen i maj (fredag-söndag) bjuder på vandringar från 1x5 km till 2x30 km.

Som medlem får man fortlöpande information om de vandringar som arrangeras året runt från varierande startplatser.

Externa länkar 
Officiell webbplats

Halmstads kommun